L'édition masculine 2013 du tournoi de tennis du Canada se déroule du 5 au  à Montréal sur dur en extérieur. Il s'agit du  de la saison. Le tournoi fait partie de l'US Open Series. Rafael Nadal remporte l'épreuve en simple, Alexander Peya et Bruno Soares celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note l'absence de nombreux joueurs notables, parmi lesquels :

Pendant le tournoi 
En demi-finale, Rafael Nadal bat pour la première fois Novak Djokovic, 1 mondial et tenant du titre, sur surface dure depuis l'US Open 2010.

Vasek Pospisil et Milos Raonic disputent la première demi-finale ATP 100% canadienne depuis 23 ans. La dernière opposait en effet Andrew Sznajder et Martin Wostenholme à Rio de Janeiro en 1990.

Lauréats 
Rafael Nadal remporte son  en simple en battant en finale Milos Raonic. Il s'agit du  et  sur dur en carrière de l'Espagnol. Il s'impose pour la  au Canada après ses titres en 2005 et 2008, et soulève ainsi son  de la saison.

En double, Alexander Peya et Bruno Soares remportent leur  ensemble en battant en finale Colin Fleming et Andy Murray. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Records 
Le joueur de double Daniel Nestor participe pour la  consécutive au tournoi, un record.

Rafael Nadal améliore son propre record de Masters 1000 remportés, l'établissant à 25 trophées.

À l'issue du tournoi 
Grâce à son accession en finale, le Majorquin Rafael Nadal remonte au  mondial au classement de la semaine suivante.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au 1er tour, même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Canada
 Saison 2013 de l'ATP
 Tournoi de tennis du Canada (WTA 2013) (tournoi féminin à Toronto)
 Tournois ATP Masters 1000

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2013
Tennis masculin en 2013
Sport au Québec en 2013
Tennis en août 2013